

Bułgaria 
 Syedinenie – wieś w obwodzie Burgas
 Syedinenie – miasto w obwodzie Płowdiw
 Syedinenie – wieś w obwodzie Stara Zagora
 Syedinenie – wieś w obwodzie Tyrgowiszte